Alberto Parodi puede referirse a:

 Alberto Parodi (deportista argentino): un deportista argentino medallista en los Juegos Paralímpicos de 1972.
 Alberto Parodi (dirigente deportivo chileno):dirigente deportivo chileno Club Social y Deportivo Colo-Colo